Чемпионат Нидерландов по футболу 1984—1985 является 29 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 22 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 983 гола (в среднем 3,21 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Утрехт» стал обладателем Кубка Нидерландов 1984—1985.
2 «Твенте» квалифицировался в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1984/1985
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1984 году
Спорт в Нидерландах в 1985 году